„A“ хокейна група е български турнир за определяне на шампиона по хокей на лед.

През сезон 2020/2021 участват шест отбора всичките от град София. Това са шампиона Ирбис Скейт, Славия, ЦСКА, НСА, Червена Звезда, и СК Левски. Мачовете се играят в Зимния дворец и пързалка Славия.

Отбори, участвали през други години:
 Спартак (София)
 Левски (София)
 Локомотив (София)
 Айсберг (София)
 Металург (Перник)
 Миньор (Перник)
 Етро 92 (Велико Търново)
 ДЗС (Елин Пелин)
 Дунав (Русе)
 Ботев (Ихтиман)

Класиране 
Класиране, сезон 2008:

Сезон 2008-2009

Сезон 2014/15

Сезон 2015/16

Сезон 2016/17

Сезон 2019/2020

Шампиони на България 
 18 – Славия (София)
 14 – ЦСКА (София)
 12 – Левски (София)
 8 – Червено знаме (София)
 6 – СК ИРБИС-СКЕЙТ
 2 – Академика (София)
 1 – Локомотив (София)
 1 – Металург (Перник)
 1 – Миньор (Перник)

Вижте също 
 Балканска Хокейна Лига

Източници 
 Официален сайт на Българската федерация по хокей на лед
 Сайт за българския хокей на лед

Хокей на лед в България